Ви́ктор Анто́нович Ковале́нко (; 21 июля 1929 — 17 августа 2001, Минск) — белорусский литературовед, критик, . Доктор филологических наук (1978), профессор (1971). Академик Национальной академии наук Республики Беларусь (1994). Лауреат Государственной премии Белорусской ССР имени Якуба Коласа (1980). Заслуженный деятель науки Белорусской ССР (1981). Член Союза писателей СССР (1962). Член ПЕН-центра (1989).

Биография 
Родился 21 июля 1929 года в крестьянской семье в деревне Саковщина Воложинского района Минской области Белорусской ССР.

В 1948 году окончил Лидское педагогическое училище. Преподавал в Добровольской семилетней школе в Гродненской области. Окончил факультет языка и литературы Минский педагогический институт имени М. Горького (1953). Работал в Свирском районе преподавателем языка и литературы Сырмежской средней школы, директором Кемелишской средней школы.

В 1959 году защитил диссертацию на соискание звания кандидата филологических наук «Дакастрычніцкая творчасць Змітрака Бядулі».

После окончания аспирантуры (1958) — научный сотрудник, в 1982—1997 годах — директор Института литературы имени Янки Купалы Академии наук Белорусской ССР. Член-корреспондент, академик Академии наук Белорусской ССР..

Научная деятельность 
Изучал процесс ускоренности развития белорусской литературы, выступал как литературный критик.

Библиография 
В печати выступает с 1952 года как критик и литературовед. Автор более 200 научных публикаций, в том числе 11 монографий, а также романа «Падвышанае неба» (Мінск : Мастацкая літаратура, 1978).

 Каваленка, В. А. Пошукі і здзяйсненні : Творчасць Змітрака Бядулі / В. А. Каваленка. — Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, Рэдакцыя мастацкай літаратуры, 1963. — 212 с.
 Каваленка, В. А. Давер : Літаратурна-крытычныя артыкулы / В. А. Каваленка. — Мінск : Беларусь, 1967. — 259 с.
 Каваленка, В. А. Голас чалавечнасці : Пра некаторыя гуманістычныя матывы ў беларускай літаратуры / В. А. Каваленка. — Мінск : Навука і тэхніка, 1970. — 164 с.
 Каваленка, В. А. З пазіцый сучаснасці : Агульны працэс літаратурнага развіцця / В. А. Каваленка. — 2-е выд., перапр. і дап. — Мінск : Народная асвета, 1982. — 192 с. (1-е издание — 1975 год)
 Каваленка, В. А. Вытокі. Уплывы. Паскоранасць : Развіццё беларускай літаратуры XIX—ХХ стагоддзяў / В. А. Каваленка. — Мінск : Навука і тэхніка, 1975. — 334 с.
 Каваленка, В. А. Прага духоўнасці : Літаратурна-крытычныя артыкулы / В. А. Каваленка. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1975. — 254 с.
 Каваленка, В. А. Праблемы сучаснай беларускай крытыкі / В. А. Каваленка. — Мінск : Навука і тэхніка, 1977. — 192 с.
 Каваленка, В. А. Жывое аблічча дзён : Літаратурна-крытычныя артыкулы / В. А. Каваленка. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1979. — 303 с.
 Коваленко, В. А. Иван Шамякин : Очерк творчества / В. А. Коваленко. — Москва : Советский писатель, 1979. — 269 с. (на белорусском языке в 1980 году)
 Каваленка, В. А. Міфа-паэтычныя матывы ў беларускай літаратуры / В. А. Каваленка. — Мінск : Навука і тэхніка, 1981. — 320 с.
 Коваленко, В. А. Общность судеб и сердец: Белорусская проза о Великой Отечественной войне в контексте русской и других литератур / В. А. Коваленко. — Минск : Наука и техника, 1985. — 352 с.
 Каваленка, В. А. Покліч жыцця : Літаратурная крытыка / В. А. Каваленка. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1987. — 230 с.
 Каваленка, В. А. Веліч праўды : Выбранае / В. А. Каваленка. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1989. — 559 с.

Один из авторов и редакторов учебников и монографий «Гісторыі беларускай савецкай літаратуры» (1964), «Гісторыі беларускай дакастрычніцкай літаратуры» (1969), «Истории советской многонациональной литературы» (1974), «Истории белорусской советской литературы» (1974). Является соавтором монографии «Шляхі развіцця беларускай савецкай прозы» (с М. Мушинским, А. Яскевичем, 1972). Является автором доклада на VIII Международном съезде славистов «Некаторыя асаблівасці параўнальнага вывучэння славянскіх літаратур запозненага развіцця» (1973).

Награды и премии 
 Премия Союза писателей СССР (1976) за книгу «Прага духоўнасці»
 Государственная премия Белорусской ССР имени Якуба Коласа (1980) за участие в создании исследования «История белорусской дооктябрьской литературы» и «Истории белорусской советской литературы»
 Медаль Франциска Скорины (1997), другими медалями.

Память 
 Имя Виктора Антоновича Коваленко носит средняя школа д. Саковщина.

Примечания

Литература 
 Тычына, М. А. Віктар Антонавіч Каваленка (Да 70-годдзя з дня нараджэння)  / М. А. Тычына // Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия гуманитарных наук. — № 3. — 1999. — C. 136—138.
 Буклет выставки «К 85-летию со дня рождения академика НАН Беларуси В. А. Коваленко, литературоведа, прозаика»

Ссылки 
 Академик Виктор Антонович Коваленко  на сайте Национальной академии наук Белоруссии
 Коваленко Виктор Антонович в базе данных «История белорусской науки в лицах» Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси 
 Выставка «К 85-летию со дня рождения академика НАН Беларуси В. А. Коваленко, литературоведа, прозаика»  в Центральной научной библиотеки им. Я.Коласа НАН Белоруссии

Академики Национальной академии наук Беларуси
Члены Союза писателей СССР
Заслуженные деятели науки Белорусской ССР
Литературоведы СССР
Литературоведы Белоруссии
Литературные критики Белоруссии
Выпускники Белорусского педагогического университета